Pteronarcyoidea är en överfamilj av bäcksländor. Pteronarcyoidea ingår i ordningen bäcksländor, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar överfamiljen Pteronarcyoidea 90 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Bäcksländor
Pteronarcyoidea